Соляновка — название населённых пунктов в России:

 Соляновка — посёлок в Михайловском районе Алтайского края, упразднён в 1993 году.
Соляновка — деревня в Павлоградском районе Омская область, упразднена в 1999 году.
 Соляновка — деревня в Сосновоборском районе Пензенской области, упразднена в 2015 г.